Щёлокова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Щёлокова, Александра Емельяновна (1872 — после 1941) — русская оперная певица.
 Щёлокова, Зоя Васильевна (1904—1982) — оперная певица (сопрано), музыкальный педагог, профессор.